Waragou steht für:

 Waragou (Goudoumaria), Dorf in der Gemeinde Goudoumaria in Niger
 Waragou (Gueskérou), Dorf in der Gemeinde Gueskérou in Niger